La bataille au large de Jaffna peut désigner plusieurs conflits :
 la bataille au large de Jaffna en 2006 ;
 la bataille au large de Jaffna en 2007.